Die Premyer Liqası 1995/96 war die fünfte Saison der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Meister wurde Neftçi Baku. Es war nach 1992 der zweite Meistertitel. Zudem konnte Neftçi den Pokal verteidigen, und sich damit das Double sichern. Titelverteidiger PFK Kəpəz wurde Dritter.

Nachdem Pambiqçi Bərdə nicht rechtzeitig die Teilnahmegebühr entrichtet hatte startete die Saison mit elf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten fünf spielten in der Abstiegsrunde. Jedoch gab es in dieser Saison keinen Absteiger, da die Liga in der Folgesaison auf sechzehn Vereinen aufgestockt wurde.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Tabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Tabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az
 Azerbaijan 1995/96 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96